Le mot Lillooet, peut faire référence à :
Lillooet est une ville de la Colombie-Britannique au Canada
Lillooet est un fleuve de la Colombie-Britannique.
Lillooet est une langue amérindienne.
Lillooet un peuple amérindien de Colombie-Britannique.
lac Lillooet, lac de Colombie-Britannique.